QRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Johannesburg Randgermiston (Sudafrica)
 QRA – codice Q